Regierung Erlander steht für folgende Regierungen Schwedens:

 Regierung Erlander I (1946 bis 1951)
 Regierung Erlander II (1951 bis 1957) 
 Regierung Erlander III (1957 bis 1969)